OS e съкращение, което може да се отнася до:
 Операционна система () – програмно осигуряване за управление на компютри.
 Mac OS
 Mac OS X
 OS X
 IOS
 Chrome OS
 Tablet OS
 Freespire OS
 Като символ
 Os – означение на елемента осмий
 В латински названия
(виж кост)
 Os parietale
 Os trigonum
 Os apicis
 Os japanicum
 Os bregmaticum
 Os epiptericum
 Os incisivum